Bisericani se poate referi la:

 Localități în România:
 Bisericani, Alba 	
 Bisericani, Harghita
 Bisericani, Neamț 

 Localitate în Republica Moldova
 Bisericani, Glodeni